Neto set un nom propre.

Toponyme 

 Coelho Neto, municipalité brésilienne située dans l'État du Maranhão ;
 Neto, fleuve de Calabre en Italie ;
 Agostinho Neto, localité de Sao Tomé-et-Principe ;
 Rocca di Neto, commune de la province de Crotone en Italie ;
 Parc du Neto, parc de Sesto Fiorentino dans la province de Florence en Italie.

Patronyme 

 Agostinho Neto (1922-1979), premier président de l'Angola ;
 Cláudia Neto (1988-), footballeuse portugaise ;
 Felipe Neto (1988-), manager, vlogger, acteur, comédien et écrivain brésilien-portugais ;
 Darcy Neto (1981-), footballeur brésilien ;
 Hélio Neto (1985-), footballeur brésilien ;
 Jerónimo Neto alias Jojó (1967-2019), entraîneur angolais de handball ;
 José Ferreira Neto (1966-), footballeur brésilien ;
 Luís Neto (1988-), footballeur portugais ; ;.
 Norberto Murara Neto (1989-), footballeur brésilien ;
 Rodrigues Neto (1949-2019), joueur de football international brésilien ;
 Torquato Neto (1944-1972), journaliste, poète et auteur-compositeur brésilien.

Patronyme brésilien
Toponymie italienne
Patronyme portugais